Wilhelm Ludolph Reichsfreiherr von Ripperda-Ellerburg (* 1698 zu Schloss Ellerburg; † Januar 1785) war ein Domherr zu Halberstadt.

Familie 
Wilhelm stammte aus dem westfälischen Zweig des uradeligen Geschlechts derer von Ripperda auf Ellerburg. Er war der zweite Sohn des kurbrandenburgischen Oberstleutnants Johann Christoph Heinrich Reichsfreiherr von Ripperda, Herr zu Ellerburg und Dyckhausen und dessen Frau Catharina Gertrudt Sybilla von Bar a.d.H. Barenaue.

Er war mit seiner Cousine Dorothea Isabella Freiin von Bar zu Barenaue verheiratet, Tochter des Gutsherrn und Drosten zu Börden und Redkenberg Ahasverus Balduin Freiherr von Bar, Herr zu Rothenburg, und der Freiin Dorothea Sophia von Chalon genannt Gehlen.

Wilhelm hatte einen Sohn: Friedrich Clamor Johann Reichsfreiherr von Ripperda (* 31. Januar 1727).

Wilhelm ist der Stammvater der heutigen deutsch-dänischen Linie derer von Ripperda-Cosyn (auch Cosijn von Ripperda).

Literatur 
 mr. C.P.L. Rutgers: Genealogie van het Geslacht Ripperda. 1902
 Pieter van Agteren: Genealogie van het Geslacht Ripperda. 2014
 Udo Reichsfreiherr v. Ripperda: Genealogie über 16 Generationen des Reichsfreiherrlichen Geschlechtes von Ripperda. Königsberg, 1934
 Genealogisches Handbuch des Adels – Freiherrliche Häuser.
 Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste. 1742

Einzelnachweise 

Domherr (Halberstadt)
Wilhelm Ludolph
Geboren 1698
Gestorben 1785
Mann
Domherr (18. Jahrhundert)